Rošpoh (Kungota), een plaats in de Sloveense gemeente Kungota
 Rošpoh (Maribor), een plaats in de Sloveense gemeente Maribor